Пере́йра (, , Пирейре, «груша, грушове дерево») — португальська власна назва.

Особи 

Перейра — португальське прізвище. Поширине в португаломовних країнах і Галісії.

Шляхта 
 Перейри — португальський шляхетний рід.
 Нуну Алваріш Перейра — португальський генерал, національний герой, святий.

Інші 
 Бернарду Перейра ді Васконселос — бразильський політик.
 Габріель Антоніо Перейра — 6-й президент Уругваю
 Домінгуш Сімоеш Перейра — гвінейський політик.
 Мігель Перейра — аргентинський кінорежисер, продюсер та сценарист.
 Ніколау Перейра ді Кампус Вергуейру — бразильський політик.
 Раймунду Перейра — політичний діяч Гвінеї-Бісау.
 Фернандо Перейра (фотограф) — голландський фотограф.
 Фернанду Перейра — майор армії Сан-Томе і Принсіпі.
 Хосе Казиміро Рондо Перейра — аргентинський та уругвайський військовик і політик

Спортсмени 
 Адріано Перейра да Сілва — бразильський футболіст.
 Альваро Перейра — уругвайський футболіст.
 Вальдемир Перейра — бразильський професійний боксер.
 Вітор Перейра — португальський футбольний тренер.
 Воллес Фернандо Перейра — бразильський футболіст.
 Денілсон Перейра Невес — бразильський футболіст.
 Едуарду Перейра Родрігес — бразильський футболіст.
 Ежидіо Перейра Жуніор — бразильський футболіст.
 Елізеу Перейра душ Сантуш — португальський футболіст.
 Ерік Перейра — бразильський футболіст.
 Жуан Перейра — португальський футболіст.
 Ілдеберту Перейра — португальський футболіст.
 Максиміліано Перейра — уругвайський футболіст.
 Майкон Перейра ді Олівейра — бразильський футболіст.
 Майкон Перейра Роке — бразильський футболіст.
 Маурісіо Перейра — уругвайський футболіст.
 Мікаель Перейра — французький футболіст кабовердійського походження.
 Наталія Перейра — бразильська волейболістка.
 Рафаел Перейра да Сілва — бразильський футболіст.
 Рікарду Перейра — португальський футболіст.
 Рікарду Домінгуш Барбоза Перейра — португальський футболіст.
 Рубен Перейра — уругвайський футболіст.
 Тьяго Перейра — бразильський плавець.
 Фабіо де Матос Перейра — бразильський футболіст.
 Фабіо Перейра да Сілва — бразильський футболіст.

Топоніми

О-Перейро-де-Агіар

Перейра (Колумбія) — місто в Колумбії.

Перейра (маєток)
 Перейра (Барселуш) — парафія.
 Перейра (Мірандела) — парафія.
 Перейра (Монтемор-у-Велю) — парафія.
 Сан-Вісенте-де-Перейра-Жузан

Португальські прізвища